Amerikai Egyesült Államok
 Newbern (Alabama)
 Newbern (Indiana)
 New Bern (Észak-Karolina)
 Newbern (Ohio)
 Newbern (Tennessee)
 Newbern (Virginia)